Șandra (Satu Mare).
Șandra (Timiș).